Церковь во имя Воздвижения Креста Господня — православная церковь, находящаяся возле кафедрального собора Казанской иконы Пресвятой Богородицы, Элиста, Калмыкия. Является самым старым сохранившимся православным храмом в Элисте. Приписной храм кафедрального собора во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы Элистинской и Калмыцкой епархии. Храм является самым старым зданием, сохранившимся до наших дней в Элисте.

Городская достопримечательность.

История 
Первая элистинская православная церковь святого Николая Чудотворца не сохранилась до нашего времени. Эта церковь была построена в 60-е годы XIX века вскоре после образования Элисты. Здание церкви святого Николая Чудотворца сгорело в 1896 году. От церковного комплекса храма святого Николая Чудотворца сохранилась только лишь церковная школа, построенная в 1879 году. В 1897 году на месте сгоревшего храма был построен деревянная церковь во имя Воздвижения Креста Господня. В 1933 году этот храм был конфискован советской властью и переоборудован в склад. В 1939 году храм был разобран на стройматериалы, которые пошли на строительство летнего театра в парке «Дружба». Во время Великой Отечественной войны летний театр был разобран для нужд войск.

В середине 40-х годов XX столетия в Элисте возобновились православные богослужения в бывшем здании церковно-приходской школы, сохранившейся после пожара храма святого Николая Чудотворца. На крыше здания был устроен купол, внутри поставили иконостас. Здание школы было освящено и используется как православный храм до нашего времени.

С февраля 1985 по октябрь 1995 года настоятелем церкви был священник Владимир Остапенко — будущий первый епископ Элистинской и Калмыцкой епархии Зосима.

Святыни храма 
В элистинской церкви Воздвижения Креста Господня находятся особо почитаемые православные иконы святого Пантелеимона, «Явления Иисуса молящимся», икона Божией Матери «Неопалимая купина».

С этими иконами связаны, как считают, следующие события:

16 мая 2004 года у иконы святого Пантелеимона сама собой зажглась лампада, имевшая настолько сильный свет, что освещала весь храм;

11 сентября 1946 года в элистинском храме Воздвижения Креста Господня произошло явление Иисуса Христа. Во время молитвы священник и верующие увидели Иисуса Христа, одетого в одежду священника. В память об этом событии была написана икона «Явление Христа молящимся»;

Икону «Неопалимая купина», которая датируется 18 — 19 веками, принёс в первый храм святого Николая Чудотворца учёный И. В. Борисенко, написавший книгу «Православие в Калмыкии».

Галерея

Источник 
 Элистинская и Калмыцкая епархия — 10 лет, Элиста, ОАО «Джангар», 2005 г., стр. 26

Примечания

Ссылки 
 Церковь Воздвижения Креста Господня (Элиста)
 Крестовоздвиженская церковь (Калмыкия)
 СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ЭЛИСТЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Элистинская и Калмыцкая епархия
Э
Православные храмы Элисты